Шарл Емил Сувѐстър () е френски писател.

Биография 
Роден е на 15 април 1806 година в Морле в семейството на строителен инженер. Завършва право в Ренския университет и работи като адвокат, журналист и учител, но активно се занимава с литература. Автор е на множество разкази и романи, често изобразяващи бита и фолклора на родния му Бретан, допринасяйки чувствително за тяхното популяризиране в цяла Франция.

Емил Сувестър умира на 5 юли 1854 година в Монморанси.

Произведения 
 Фолклористика и бретонско краезнание

 Les Derniers Bretons, 1re éd. en 1836.
 Le Finistère en 1836, 1838.
 En Bretagne
 L'Échelle de femmes
 Le Foyer breton, contes et récits populaires, 1844.
 Triphyna, légende bretonne, 1850.

 Произведения за театър
 Le Siège de Missolonghi, drame. Présenté au Théâtre Français, en 1828, mais refusé au dernier moment.
 Les Deux Camusot, comédie-vaudeville en un acte. Théâtre des Variétés, le 8 mars 1846.
 Charlotte et Werther, drame en 3 actes, précédé de La fin d'un roman, un prologue. En collaboration avec Eugène Bourgeois. Théâtre du Vaudeville, le 25 juillet 1846.
 Un homme grave
 Le Mousse, en collaboration avec Hippolyte Lucas (pièce inédite relevée par Marie-Françoise Bastit-Lesourd. Le manuscrit est conservé à la Bibliothèque de Rennes Métropole, Les Champs libres, 10 cours des Alliés, 35000 Rennes).
 Le Riche et le Pauvre, drame en 5 actes et 6 tableaux. Version théatrale du roman Riche et pauvre. Théâtre de la Porte-Saint-Martin, le 12 février 1836.
 Un enfant de Paris, drame en 5 actes et 8 tableaux, 1850

 Романтични фантазии
 Les Clairières
 Chroniques de la mer
 Au coin du feu
 Confessions d'un ouvrier
 Dans la prairie
 Un Philosophe sous les toits. Journal d'un Homme heureux, 1851
 Sous la tonnelle

 Романи

 Новели
 Les Clairières
 Contes et nouvelles
 David Le trappeur
 Les Bannis

 Басни и поучителни съчинения
 La Goutte d'eau
 Le Monde tel qu'il sera (1846), смятана за едно от първите научно-фантастични произведения на френски език.

 Есеистика
 Au bout du monde, етюди за френската колонизация (1865)

Бележки

Външни препратки 
  Émile Souvestre в Internet Speculative Fiction Database

Френски романисти
Френски автори на разкази
Френски писатели фантасти
Френски драматурзи
Френски фолклористи
Бретанци
Погребани на Пер Лашез